Пилоти, участвали в световния шампионат във Формула 1 и техните резултати

Пилотите са подредени по азбучен ред – по буквата на фамилията.

A

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

П

Р

С

Т

У

Ф

Ч

Х

Ш

Ъ

Вижте също 
 Световен шампион във Формула 1
 Световен шампион при конструкторите във Формула 1
 Пилоти от Формула 1 по националност